IGA steht für:
 Industriegemeinschaft Aerosole
 Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen, jetzt Die Autobahn GmbH des Bundes
 In-Game-Advertising, siehe In-Game-Werbung
 Illinois General Assembly, Parlament des US-Bundesstaats Illinois
 Indiana General Assembly, Parlament des US-Bundesstaats Indiana
 Iowa General Assembly, Parlament des US-Bundesstaats Iowa
 Initiative Gesundheit und Arbeit
 Internationale Gartenbauausstellung
 ehemalige „Internationale Gartenbauausstellung sozialistischer Länder“ (1961–1990 in Erfurt; jetzt: Erfurter Gartenbauausstellung egapark)
 International Gamers Award
 International Gay Association, ursprünglicher Name der International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association
 Inagua Airport (IATA-Code), Flughafen von Inagua, Inselgruppe der Bahamas
 Alpine Flight Service (ICAO-Code), österreichische Charterfluggesellschaft
 SkyTaxi (ICAO-Code), polnische Fluggesellschaft
Integrierter Gesamtantrieb, ein Einzelachsantrieb für Elektro- und Diesellokomotiven

IgA steht für:
 Immunglobulin A

Iga steht für:
 (8300) Iga, Hauptgürtelasteroid
 Iga (Königreich), eisenzeitliches Königreich nördlich von Urartu
 Iga (Mie), eine Stadt in Japan
 Provinz Iga, eine Provinz in Japan
 Iga (Gattung), Gattung von Käfern aus der Unterfamilie Trechinae der Laufkäfer
 Iga (Vorname), weiblicher Vorname

Iga ist der Familienname folgender Personen:
 Kenichi Iga (* 1940), japanischer Elektroingenieur

Abkürzung